

Persone 
 Agostino Ruffini (1812-1855) – patriota e deputato piemontese, fratello di Giovanni e Jacopo
 Angelo Ruffini (1864-1929) – biologo e medico italiano
 Attilio Ruffini (1924-2011) – politico, avvocato, saggista e partigiano italiano, nipote di Ernesto e padre di Paolo ed Ernesto Maria Ruffini
 Angelo Ruffini (1864-1929) – biologo e medico italiano
 Claudio Ruffini (1940-1999) – attore e stuntman italiano
 Dante Ruffini (1905-1963) – scultore italiano
 Edoardo Ruffini (1901-1983) – giurista italiano, figlio di Francesco
 Eleonora Curlo Ruffini (1781-1856) – patriota italiana, madre di Jacopo e Giovanni
 Ernesto Ruffini (1888-1967) –  cardinale, arcivescovo cattolico, biblista, accademico e rettore italiano
 Ernesto Maria Ruffini (1969)– avvocato e manager pubblico italiano, figlio di Attilio
 Fatma Ruffini (1943) – autrice e produttrice televisiva italiana
 Ferdinando Ruffini (1961) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Filippo Ruffini (...–1384) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Francesco Ruffini (1863-1934) – giurista, storico, politico, accademico, rettore e antifascista italiano
 Franco Ruffini (1939) – regista teatrale, drammaturgo, accademico e critico teatrale italiano
 Giovanni Battista Ruffini (1807-1891) – patriota, militare e politico italiano, primo comandante dell'Accademia militare di Modena
 Giovanni Domenico Ruffini (1807-1881) – scrittore e patriota italiano, fratello di Jacopo
 Jacopo Ruffini (1805-1833) – patriota italiano, fratello di Giovanni
 Mario Ruffini – studioso della lingua rumena
 Mario Ruffini (1955) – musicologo, direttore d'orchestra e compositore italiano
 Mario Giovanni Guerriero Ruffini (1837−1900) – politico italiano
 Paolo Ruffini (1978) – attore, regista e conduttore televisivo italiano
 Paolo Ruffini (1956) – giornalista e dirigente pubblico italiano, figlio di Attilio
 Paolo Ruffini (1765-1822) – matematico e medico italiano
 Teorema di Abel-Ruffini
 Regola di Ruffini
 Pasquale Ruffini – ministro dell'istruzione del Regno d'Italia nel Governo Boselli
 Remo Ruffini (1942) – fisico italiano
 Remo Ruffini (1961) – imprenditore italiano
 Rosanna Ruffini (1944-2015) – cantante e attrice italiana
 Sandro Ruffini, all'anagrafe Alessandro Ruffini (1889-1954) – attore e doppiatore italiano
 Silvia Ruffini (1475-1561) – amante del cardinale Alessandro Farnese, futuro papa Paolo III
 Simone Ruffini (1989) – nuotatore italiano
 Stefano Ruffini, pseudonimo di Stefano Rufini (1963-2006) – cantante italiano

Altro
 Corpuscolo di Ruffini – recettore sensoriale del tessuto sottocutaneo
 Palasport Ruffini, o PalaRuffini – impianto sportivo di Torino
 Parco Ruffini, o Valentino Nuovo – parco di Torino

Pagine correlate 
 Ruffino
 Rufini